Појам Фратровци може се односити на: 

 Фратровци (Босиљево), насеље у општини Босиљево, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Фратровци Озаљски, насеље у саставу града Озља, Карловачка жупанија, Република Хрватска